Mali Iž je naselje u sastavu Grada Zadra, u Zadarskoj županiji. Nalazi se na otoku Ižu. Sastoji se od 5 manjih mjesta: Makovac, Porovac, Muće, Komoševa i Knež.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 215 stanovnika.

Znamenitosti 

 starohrvatska crkva svete Marije
 crkva Uznesenja Marijina
 crkvica svete Ane

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Zadra
Iž